L'ecclésia est un mot grec qui signifie assemblée dans la démocratie athénienne.
 Ecclesia veut dire Église en langue latine.
 Cum in Ecclesia est une bulle pontificale fulminée du pape Clément VIII en 1602.
 Provida Mater Ecclesia est une constitution apostolique écrite en 1947 par le pape Pie XII.
 Radio Ecclesia est une station de radio FM religieuse catholique du diocèse de Nimes depuis le .
 Rádio Ecclésia est une station de radio religieuse catholique angolaise émettant depuis 1954.
 Pro Ecclesia et Pontifice est un prix remis par l'Église catholique.
 Ecclesia Dei adflicta sont les premiers mots d'un motu proprio promulgué par le pape Jean-Paul II le .
 La commission pontificale « Ecclesia Dei » est un comité de la curie romaine fondé en 1988 par le motu proprio Ecclesia Dei publié par le pape Jean-Paul II, à la suite du sacre d'évêques non reconnus par l'Église au sein de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
 Ecclesia de Eucharistia (L'Église vit de l'Eucharistie) est une encyclique publiée par le pape Jean-Paul II, le , sur l'Eucharistie dans son rapport à l'Église.